In dem französischen Übersee-Département Mayotte bestehen seit 2015 die folgenden 13 Kantone:

Kantone

Geschichte 

Mayotte war ab 1977 in 17 Kantone eingeteilt, die genau den 17 Gemeinden entsprachen. Im Jahr 1994 wurde die Gemeinde Mamoudzou in drei Kantone aufgeteilt, so dass die Anzahl der Kantone auf 19 anstieg. Mit der Neueinteilung der Kantone zur Wahl der Départementräte im März 2015 entstanden die heutigen 13 Kantone.

Belege 

Mayotte
!